Спата (, ) — албанский знатный род, существовавший в XIV-XVI веках, первоначально как вассалы Венецианской республики, затем как вассалы Османской империи. Родоначальниками рода Спата были братья Гин Спата и Сгурос Спата.

История 
Возможно, что название «Spata» происходит от латинского и греческого spatha, означающего «длинный меч», который встречается в албанском языке как shpatë, означающий «меч».

В первой половине XIV века наемники, рейдеры и мигранты, известные по-гречески как αλβανοί (Albanoi или «албанцы», а также влахи), хлынули в Грецию (в частности, набеги на Фессалию в 1325 и 1334 годах) . В 1358 году албанцы и влахи захватили области Эпира, Акарнании и Этолии, где основали два княжества под их предводительством, Гин Буа Спата и Петр Лоша. Навпакт (Лепанто) был позднее взят в 1378 году. Семья Спата часто сотрудничала с турками-османами и видела в них своих защитников.

Хотя немецкий историк Карл Хопф представил генеалогию семьи Спата, она считается современной наукой «совершенно неточной».

 Гин Буа Спата (1310—1399), признанный правителем в Эпире и Этолии Симеоном Урошем в 1359—1360 гг.
 Ирина Спата, вышла замуж в 1396 году за Исава де Буондельмонти, деспота Янины (1385—1411)
 дочь, муж — Гьон Зенебиши (? — 1418), деспот Гирокастры
 неизвестно
 Мурик Буа Шпата (? — 1415), деспот Арты (1401—1415)
 Якуп Буа Шпата (? — 1416), деспот Арты (1415—1416)
 Сгурос Буа Шпата (? — 1403), деспот Арты (1399), Ангелокастрона и Лепанто (1399—1403)
 Пал Спата, деспот Ангелокастрона и Лепанто (1403—1406), османский вассал.

Семья Спата не была родственницей (кровными родственниками) более поздней албанской семьи Буа.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 

Династии средневековой Европы
История Албании
Правители Албании